Mattias Andersson, född den 29 juni 1989 i Hässleholm är en svensk entreprenör. Mattias Andersson är grundarna av Skånsk Eventsjukvård och ingick 2019 i koncernen Macc Scandinavia AB.

Biografi 
År 2014 grundade han Skånsk Eventsjukvård, ett företag som syftar till att göra evenemang säkrare avseende sjukvård. Företaget blev ett mycket framgångsrikt och för sina insatser har han blivit nominerad till Prehospitala priset och vann Stjärnföretagaren i Hässleholm 2017. 

2019 kom MACC Scandinavian AB till som arbetar för att ge alla rätt till kvalitativ sjukvård och trygghet i form av kompetens personal, oavsett var man befinner sig. Man startade med evenemang företag och begagnad ambulanser men även utrustning.   

Macc Scandinavia var en koncern som ägde flera dotterbolag, bland annat Macc Ambulans, som under sommaren 2021 gick in i Region Skåne för att lösa ambulanskrisen. Macc People, som senare avyttrades från koncernen, vaccinerar idag hela Skåne och finns också utanför Sverige gränser. Koncernen grundades av Mattias Andersson där Macc Scandinavia grund lades på Skånsk Eventsjukvård och Skandinavisk Sjukvårdsgrupps gamla kundunderlag och kontaktnät, man valde  senare att köpa in  NSG (Nordic Safety Group) och Recensent.  

Mattias Andersson är med i boken ”Älskade entreprenör” av Anna Isaksson.

Utmärkelser 
Mattias Andersson blev 2017 utnämnd som ”Årets stjärnföretagare”.

Referenser 

Män
Födda 1989
Levande personer
Svenska entreprenörer